

Шилка — річка в Забайкальському краї, ліва складова Амуру
 Шилка — місто, районний центр, Забайкальський край
 ЗСУ-23-4 «Шилка» — зенітна самохідна установка радянського виробництва, що призначена для безпосереднього протиповітряного захисту наземних військ